

Sigle
 Venice International University

Codici 
 VIU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Viru (Isole Salomone)
 Viu – servizio di streaming con sede a Hong Kong.